Gantz – manga e serie TV anime

Cinema 
 Gantz - L'inizio – film giapponese del 2010, ispirato al manga
 Gantz Revolution – film giapponese del 2011, sequel del precedente

Persone 
 Binyamin Gantz – militare e politico israeliano
 Martin K. Gantz – politico statunitense

Pagine correlate 
Gant
Gantt
Ganz